Мы́за Лу́кка (, ) — бывшая полумыза, находившаяся на севере Эстонии в волости Харку уезда Харьюмаа.

История мызы 
Мыза была основана в XIX веке. Фактически мыза являлась дачей, находящейся поблизости от Таллина, которая получила статус полумызы.

Современное состояние 
Никаких строений полумызы не сохранилось. В настоящее время занимаемая ранее мызой территория разбита на множество участков под жилую застройку в деревне Тискре.

Приход 
Согласно историческому административному делению мыза Лукка относилась к приходу Кейла.

См. также 
 Приход Кейла
 Список мыз Харьюмаа

Примечания

Ссылки 
 Мыза Лукка на портале «Мызы Эстонии»

Волость Харку
Мызы Эстонии